Moreira steht für:
 Moreira (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Moreira ist Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:
 Moreira (Maia), Gemeinde im Concelho de Maia
 Moreira (Monção), Gemeinde im Concelho de Monção
 Moreira (Nelas), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Nelas
 Moreira de Cónegos
 Moreira de Geraz do Lima
 Moreira de Rei
 Moreira do Castelo
 Moreira do Lima
 Moreira do Rei

Siehe auch:
 Morera